

Sigle 
 Mathematical Association of America  – associazione matematica statunitense
 Maximum authorized altitude  – altitudine massima autorizzata

Antropologia 
 Maa  – gruppo etnico del Vietnam

Astronomia 
 Maa  – cratere di Ganimede

Chimica 
 MAA – acido metacrilico

Codici 
 MAA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Chennai (India)
 maa – codice ISO 639-3 della lingua San Jerónimo Tecóatl Mazatec

Altro 
 Lingue maa (codice ISO 639-3 cma)

Altri progetti